Drechslera is een geslacht waartoe veel plantenparasitaire schimmels behoren. Het geslacht behoort tot familie Pleosporaceae. Drechslera is de ongeslachtelijke fase van deze schimmels. De geslachtelijke fase wordt Pyrenophora genoemd.

Soorten 
Tot dit geslacht behoren onder andere de soorten:
Drechslera andersenii A.Lam
Drechslera apii (Göbelez) M.J.Richardson & E.M.Fraser
Drechslera arizonica (R.Sprague) Subram. & B.L.Jain
Drechslera avenae S.Ito & Kurib.(synoniem:Drechslera avenacea (M.A.Curtis ex Cooke) Shoemaker)
Drechslera avenicola B.D.Sun & T.Y.Zhang
Drechslera boeremae A.S.Patil & V.G.Rao
Drechslera campanulata (Lév.) B.Sutton
Drechslera chattopadhyayi N.C.Mandal & M.K.Dasgupta
Drechslera cymmartinii A.P.Misra & R.A.Singh
Drechslera dematioidea 
Drechslera elliptica H.F.Wang & T.Y.Zhang, 2017
Drechslera ellisii Danquah
Drechslera eragrostidis (Henn.) Subram. & B.L.Jain
Drechslera euphorbiae (Hansf.) M.B.Ellis
Drechslera festucae Scharif
Drechslera fici T.P.Mall & Aj.Kumar, 2013
Drechslera flavispora Ondřej
Drechslera frauensteinii M.Sass
Drechslera gigantea (Heald & F.A.Wolf) S.Ito
Drechslera glycines 
Drechslera graminea (Schltdl. ex Rabenh.) Shoemaker, 1962
Drechslera helianthi Hulea
Drechslera holci Ondřej
Drechslera hongkongensis J.M.Yen
Drechslera linicola (Kletsh.) Ondřej
Drechslera litseae Gadp., C.D.Sharma, Firdousi, A.N.Rai & K.M.Vyas
Drechslera mediocris (V.A.Putterill) Subram. & B.L.Jain
Drechslera musae-sapientium (Hansf.) M.B.Ellis
Drechslera ocella (Faris) Subram. & B.L.Jain
Drechslera pallida Porta-Puglia & Del Serrone
Drechslera patereae M.R.Carranza
Drechslera poae (Baudy) Shoemaker
Drechslera salviniae J.J.Muchovej
Drechslera sesami (J.Miyake) M.J.Richardson & E.M.Fraser
Drechslera siliculosa (P.Crouan & H.Crouan) Subram. & B.L.Jain
Drechslera sivanesanii Manohar. & V.R.T.Reddy
Drechslera teres 
Drechslera teres f. maculata 
Drechslera triseti Ondřej
Drechslera triticicola C.K.Pai, J.C.Zhang & X.T.Zhu
Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker
Drechslera vagans (Drechsler) Shoemaker 
Drechslera wirreganensis Wallwork, Lichon & Sivan.
Drechslera yamadae (Y.Nisik.) Subram. & B.L.Jain
Drechslera zizaniae (Y.Nisik.) Subram. & B.L.Jain

Clade

Externe link 
Beschrijving met afbeeldingen van geslachtelijke en ongeslachtelijke fase

Plantenziekte
Pleosporaceae
Schimmelgeslacht